Sölvesborg kan syfta på:

 Sölvesborgs kommun – en kommun i Blekinge län 1971–
 Sölvesborg – en tätort och centralort i Sölvesborgs kommun
 Sölvesborgs socken – en socken i Blekinge
 Sölvesborgs landskommun – en kommun i Blekinge län 1863–1951
 Sölvesborgs stad – en tidigare administrativ stad i Sverige 1445–1971
 Sölvesborgs församling – en församling i Listers och Bräkne kontrakt, Lunds stift, även Sölvesborgs stadsförsamling 1868–1951
 Sölvesborgs landsförsamling – en församling i Lunds stift 1868–1951
 Sölvesborgs distrikt – ett distrikt i Sölvesborgs kommun och Blekinge län 2016–
 Sölvesborgs tingsrätt – tingsrätt i Sverige
 Sölvesborgs slott – slott i Sverige
 Sölvesborg mellanvågsstation – radiostation i Sverige
 Sölvesborgs station – järnvägsstation i Sverige
 Sölvesborg–Kristianstads Järnväg – järnväg i Sverige
 Sölvesborg–Olofström–Älmhults Järnväg – järnväg i Sverige
 Sölvesborg Firehawks – basebollklubb i Sverige
 Sölvesborgs GoIF – idrottsförening i Sverige
 Rescue Sölvesborg II – svensk livräddningsbåt
 Sölvesborgshalvön – en halvö i Sölvesborgs kommun
 Sölvesborgs-Tidningen – en dagstidning